Bokkenrijk (Druten), de carnavalsnaam van de Gelderse plaats Druten;
 Bokkenrijk (Oijen), de carnavalsnaam van de Brabantse plaats Oijen.